Growing Up (Hi-Standard), een muziekalbum van de Japanse band Hi-Standard
 Growing Up (Sloane's Song), een nummer van het Amerikaanse hiphopduo Macklemore & Ryan Lewis uit 2015, in samenwerking met de Britse muzikant Ed Sheeran
 Growing Up (Peter Gabriel), een nummer van Peter Gabriel uit 2002
 Growing Up (IU), een muziekalbum van de Zuid-Koreaanse zangeres IU
 Growing Up..., een televisieprogramma van de zender Animal Planet